Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 7-62, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)

 Paul Goldstein /  Jim Thomas (quarti)
 Chris Haggard /  Rainer Schüttler (quarti)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2007
ATP Tour 2007